Gourdon (Alpi Marittime)  – comune francese
Gourdon (Ardèche)  – comune francese
Gourdon (Lot)  – comune francese
Gourdon (Saona e Loira)  – comune francese